Schauberg ist ein geographischer Name:

 Schauberg (Sonnen), Dorf der Gemeinde Sonnen, Landkreis Passau, Bayern
 Schauberg (Tettau), Dorf des Marktes Tettau, Landkreis Kronach, Bayern
 Schauberg, anderer Name des Schauerberg (Schneebergmassiv) (767 m), Berg im Fichtelgebirge im Tröstauer Forst Ost bei Schönbrunn, Stadt Wunsiedel, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

 Schauberg (Gemeinde Lohnsburg), Ortschaft der Gemeinde Lohnsburg am Kobernaußerwald, Bezirk Ried im Innkreis Oberösterreich
 Schauberg (Gemeinde St. Johann), Ortschaft der Gemeinde St. Johann am Walde, Bezirk Braunau am Inn Oberösterreich
 
 alternativer Name für die Schauenburg (Selzach), Burgruine in der Schweiz

Schauberg ist ein Familienname:
 Gereon Arnold Schauberg (1692–?), Drucker

Siehe auch:
 Schauberger
 Schauerberg